Горгипп () — царь Боспора. Был сыном Сатира I из династии Спартокидов, совместно правил со своим братом Левконом в Боспорском Царстве. Горгипп стал наместником восточной части государства, то есть Синдики, со столицей в колонии Горгиппия (бывшая Синдская гавань), где он предположительно и правил до самой своей смерти в 349 г. до н.э.

Против него восстал Перисад, его родственник и претендент на трон. Горгипп пытался воспрепятствовать этому, он приказал поймать Перисада и разгромить всю враждебную группировку, но Перисад привлёк на свою сторону многих знатных и влиятельных людей. В стране началась гражданская война, Горгипп одержал победу, заговорщики были пойманы и преданы расправе, но Перисаду удалось бежать в Понт. Перисад воспользовался тем, что Горгипп неожиданно тяжело заболел и тайно вернувшись в Боспор начал новую борьбу за власть. Горгипп не всех заговорщиков разоблачил, а родственники тех, кого Горгипп казнил, жаждали мести. С их помощью Перисад поднял новое восстание, сначала он захватил большую часть страны, потом занята была столица. Горгипп из за болезни не смог оказывать никакого сопротивления и умер. Перисад стал новым царём Боспорского государства.

Литература 

 

Персоналии:Боспорское царство
Боспорские цари
Свергнутые монархи